Хорхе Мартинез има више значења:

 Хорхе Мартинез (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хорхе Мартинез (Мијер), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику